



Міста 

 Сандаскі — місто, штат Мічиган
 Сандаскі — місто, штат Огайо
 Аппер-Сандаскі — місто, штат Огайо

Округи 
 Сендаскі — округ, штат Огайо

Річки 
 Сандаскі — річка, штат Огайо